Стефан Карим Эль-Шаарави (; ; 27 октября 1992, Савона) — итальянский футболист, нападающий клуба «Рома» и сборной Италии.

Клубная карьера

«Дженоа» 
Родился 27 октября 1992 года в Савоне, в семье египтянина Сабри и швейцарки Люсии. Начал заниматься футболом в футбольной академии Леджино, откуда позднее перешёл в молодёжный состав клуба «Дженоа».

21 декабря 2008 года, в возрасте 15 лет, Эль-Шаарави дебютировал в составе футбольного клуба в гостевой игре серии А с «Кьево», в котором генуэзцы победили 2:0. Однако в сезоне 2008/2009 Эль-Шаарави больше не выходил на поле в составе второй команды, выступая за молодёжный состав. В 2 году Эль-Шаарави не забил ни одного гола в полуфинале молодёжного Суперкубка Италии против «Палермо». Основное и дополнительное время закончилась со счётом 2:2, в серии пенальти «Палермо» победили 9:8.

«Падова» 
27 июня 2010 года перешёл на правах аренды в «Падову», в Серию Б. 10 сентября 2010 года, Эль-Шаарави забил свой первый гол среди профессиональных игроков против «Реджины» в матче, который «Падова» выиграла 4:0.

«Милан» 

25 июня 2011 года Эль-Шаарави стал игроком «Милана». Однако ещё до начала сезона он получил травму колена. Дебютировал в основном составе 18 сентября 2011 года в гостевом матче чемпионата Италии против «Наполи». В следующем туре чемпионата, 21 сентября, забил свой первый гол за «Милан», сравняв счёт в домашней игре с «Удинезе» (1:1).

26 сентября 2012 года в матче 5-го тура чемпионата Италии 2012/13 против «Кальяри» (2:0) оформил свой первый «дубль». 3 октября в выездной игре против «Зенита» (3:2) записал на свой счёт первый гол в Лиге чемпионов, став самым молодым футболистом «Милана», забившим в ЛЧ.

27 октября 2012 года, в свой 20-й день рождения, в домашнем матче на «Сан-Сиро» против своей бывшей команды «Дженоа», Эль-Шаарави забил единственный гол, принесший «Милану» победу, однако из-за уважения к клубу, воспитавшему его, Эль-Шаарави не стал праздновать гол. Этот гол стал для него 7-м в сезоне 2012/13. До начала сезона капитан «Милана» Массимо Амброзини заключил с ним пари: если Эль-Шаарави забьёт 7 голов, Амброзини оплатит ему летний отпуск.

В феврале 2014 года на 5 лет подписал контракт с «Миланом».

«Монако» 
13 июля 2015 года Эль-Шаарави перешёл на правах аренды в клуб «Монако» за € 3 млн с обязательством выкупа за € 13 млн в следующем сезоне. Перед началом январского трансферного окна Эль-Шаарави был исключён из состава, так как уже провёл 24 матча во всех официальных соревнованиях. Ему не хватило одной игры до активации условного обязательства выкупа на постоянной основе.

«Рома» 
26 января 2016 года итальянский нападающий перешёл в «Рому» на правах аренды с правом выкупа. 30 января 2016 года дебютировал за клуб против «Фрозиноне» и отметился голом на 48 минуте;.

21 июня 2016 года «Рома» активировала опцию выкупа, приобретя игрока за €13 млн, и подписала с ним контракт до июня 2020 года. 20 мая 2017 года он сделал дубль в ворота «Кьево», а «Рома» выиграла 5:3 и продолжила свою трёхматчевую результативную серию. 31 октября 2017 года «Рома» на групповом этапе Лиги чемпионов одержала победу 3:0 над лондонским «Челси», а Эль-Шаарави забил два гола в первом тайме, в том числе один в первые 40 секунд матча.

«Шанхай Шеньхуа» 
8 июля 2019 года перешёл в китайский клуб «Шанхай Шеньхуа», контракт рассчитан до лета 2022 года, сумма трансфера составила 18 миллионов евро. 2 августа 2019 года он дебютировал за клуб в матче чемпионата против «Ухань Чжоэр». 15 августа он забил свой первый гол в Китае, в ворота «Тяньцзинь Тяньхай». В конце дебютного сезона в клубе Эль-Шаарави выиграл Кубок Китая, забив во втором финальном матче в ворота «Шаньдун Лунэн».

Возвращение в «Рому» 
30 января 2021 года Эль-Шаарави присоединился к «Роме» на правах свободного агента. 11 марта 2021 года он забил свой первый гол с момента возвращения в клуб через 677 дней, а клуб одержал победу в плей-офф Лиги Европы над донецким «Шахтёром».

Международная карьера 
Эль-Шаарави выступал в составе сборной Италии до 16 лет на чемпионатах Европы и мира 2009 года.

15 августа 2012 года Эль-Шаарави дебютировал за основную сборную Италии в товарищеском матче против Англии. 14 ноября 2012 года он забил свой первый гол за сборную Италии в своём третьем матче, открыв счёт в товарищеском игре против Франции. Эль-Шаарави представлял Италию на Кубке конфедераций 2013 года и дебютировал на турнире в последнем матче группового этапа против хозяев турнира сборной Бразилии, заменив Алессандро Диаманти на последних девятнадцати минутах. Он сыграл в матче за третье место, отыграв всю игру и забив пенальти в послематчевой серии против Уругвая. Эль-Шаарави не был включён в состав сборной Италии на чемпионат мира 2014 года, пропустив большую часть клубного сезона 2013/14 из-за травмы. 10 октября 2015 года Эль-Шаарави прервал трёхлетнюю голевую засуху, забив победный гол в выездной игре против Азербайджана в отборочном матче Евро-2016. Это был его первый гол за сборную с ноября 2012 года, а победа гарантировала Италии место в финальном турнире. 31 мая 2016 года он был включён в состав сборной Италии из 23 человек на предстоящий чемпионат Европы. 22 июня 2016 года он сыграл свой единственный матч на Евро-2016, выйдя на замену в финальной игре группового этапа против Ирландии.

Статистика выступлений

Клубная статистика

В сборной 

Итого: 20 матчей / 3 гола; 6 побед, 7 ничьих, 7 поражений.

Достижения

Командные 
 «Шанхай Шэньхуа»
 Обладатель Кубка Китайской футбольной ассоциации: 2019

 «Рома»
 Победитель Лиги конференций УЕФА: 2021/22

Примечания

Ссылки 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Падова»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Шанхай Шеньхуа»